Southwark – quartiere di Londra
Southwark – borgo di Londra
Southwark – stazione della metropolitana di Londra